Dicranales är en ordning av bladmossor. Dicranales ingår i klassen egentliga bladmossor, divisionen bladmossor och riket växter. Enligt Catalogue of Life omfattar ordningen Dicranales 1551 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Dicranales